Charles Rocchi (1920-2010), un chanteur français.
 Franco Rocchi (1923-1996), un ingénieur motoriste qui a travaillé chez Ferrari puis au sein de la Scuderia Ferrari.
 Gianluca Rocchi (1973-), un arbitre international italien de football.
 Jean Rocchi (1928-), un journaliste, romancier et dramaturge français.
 Jean-Jacques Rocchi (1989-), un joueur professionnel de football français.
  (1988-), un gardien de but de football mexicain. 
 Nicolò Rocchi (1991-), un coureur cycliste italien.
 Rolando Rocchi (1936-1983), un joueur et entraîneur de basket-ball italien.
 Romain Rocchi (1981-), un footballeur français. 
 Tommaso Rocchi (1977-), un footballeur italien.
 Jean-François Rocchi (1955-), un haut fonctionnaire français (inspecteur général de l’administration), ancien président du Consortium de réalisation,  du BRGM, de l'Entreprise Minière et Chimique (EMC), de la caisse de retraite complémentaire des fonctionnaires. Il a été Directeur de cabinet au Ministère de la Fonction publique et Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris (en 1995)  cité dans l’affaire Tapie-Crédit lyonnais. 

Autres :
 Rocchi est le nom d’un bureau d’études de conception de moteurs fondé à la fin des années 1980 par l’ingénieur italien Franco Rocchi qui s’est fait connaître en dirigeant le département moteur de la Scuderia Ferrari.

Références